Кабанильяс-де-ла-Сьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте. Занимает площадь 14,07 км². Население — 743 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида